In 2002 werd het 56ste Campeonato Paulista Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 19 januari tot 5 juni. Marília werd kampioen.

Format
De top vier plaatste zich voor de tweede fase. De kampioen promoveerde naar de Série A1 en de verliezende finalist speelt een play-off tegen de voorlaatste uit de Série A1.

Eerste fase

Tweede fase

Play-off

Kampioen

Zie ook
Campeonato Paulista 2002

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista A2